Биберштайн:

 Биберштайн — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Биберштайн, Арно (1886—1918) — немецкий пловец.

См. также 
 Биберштейн